Huta Szklana bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Huta Szklana (Bieliny), Dorf der Gmina Bieliny in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Huta Szklana (Kroczyce), Dorf der Gmina Kroczyce in der Woiwodschaft Schlesien
 Huta Szklana (Krzyż Wielkopolski), Dorf der Gmina Krzyż Wielkopolski in der Woiwodschaft Großpolen
 Huta Szklana (Pierzchnica), Vorwerk in der Gmina Pierzchnica in der Woiwodschaft Heiligkreuz